XX-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл во Львове по круговой  системе. В нём приняли участие 19 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение.

Чемпионом страны стал Владимир Агафонов. Второе место у Вячеслава Щёголева, на третьем месте Николай Абациев.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1974
Спортивные соревнования во Львове
1974 год в шашках